Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Rosaire  (ou encore un autre type de voirie). Le rosaire est un objet de dévotion religieuse catholique généralement constitué de grains enfilés sur un cordon formant un cercle, chaque grain représentant la récitation d’un ‘Ave Maria’. Un rosaire consiste en trois chapelets de 50 grains.

en  
Rue du Rosaire (Rosary Street), à Paarl

en  
Rue du Rosaire (Rosenkranz strasse), à Cobourg

en  
Rue du Rosaire (Rozenkransstraat), à Beringen
Rue du Rosaire, à Charleroi
Avenue du Rosaire (Rozenkranslaan), à Genk
Rue du Rosaire, à Mons
Avenue du Rosaire (Rozenkranslaan), à Scherpenheuvel

au  (Québec) 
Rue du Rosaire, à L'Épiphanie
Rue du Rosaire, à Montréal
Rue du Rosaire, à Saint-Pie
Rue du Rosaire, à Sherbrooke

Aux  
Avenue du Rosaire (Rosary Avenue), à Buffalo, NY
Ruelle du Rosaire (Rosary lane), à Hyannis, MA
Avenue du Rosaire (Rosary Avenue), à Lackawanna, NY
Rue du Rosaire (Rosary street), à New-Orleans, LA
Avenue du Rosaire (Rosary Avenue), à Nuevo, CA

en  
Rue du Rosaire, à Boutigny-Prouais
Rue du Rosaire, à Fort-de-France (Martinique)
Jardin du Rosaire, à Lyon (avec son 'chemin du Rosaire')
Place du Rosaire, à Machecoul
Avenue du Rosaire, à Montpeyroux
Rue du Rosaire, à Noirmoutier-en-l'Île
Avenue du Rosaire, à Sanary-sur-Mer

en  
Rue de l’église du Rosaire (Rosary Church street), à Chennai (Tamil Nadu)
Rue du Rosaire (Rosary Road), à Nagercoil (Tamil Nadu)

en  
Ruelle du Rosaire (Rosary Lane), à Galway

en  
Rue du Rosaire (via del Rosario), à Bologne
Rue du Rosaire (Rosenkranz strasse), à Bolzano (Bolzen)
Rue du Rosaire (via del Rosario), à Catane
Rue du Rosaire (via del Rosario), à Frattamaggiore
Rue du Rosaire (via del Rosario), à Monfalcone
Rue du Rosaire (via del Rosario), à Sassari
Rue du Rosaire (via del Rosario), à Thiene

Aux  
Rue du Rosaire (Rozenkransstraat), à Sint Willebrord
Rue du Rosaire (Rozenkransstraat), à Venlo

Au   
Jardins  du Rosaire (Rosary Gardens), à Ashford
Avenue du Rosaire (Rosary Avenue), à Blackpool
Jardins  du Rosaire (Rosary Gardens), à Londres
Rue du Rosaire (Rosary Road), à Norwich

 

Rosaire
Rosaire